Предго́рный — топоним в России:

Населённые пункты 
 Предгорный — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Предгорный — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Предгорный — посёлок в Северском районе Краснодарского края.
 Предгорный — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.

Реки 
 Прегорный — река, приток реки Деп (бассейн Амура).

См. также 
 Предгорный район
Предгорное